Å se poate referi la:
 Å (Aa istoric), literă utilizată în câteva limbi scandinave, germane superioare, și Sami.
 Å, simbolul ångströmului (unitate de lungime egală cu 0,1 nm)

Å se mai poate referi la:

Locuri
Å ([o:]) înseamnă curent sau râu în limbile scandinave. O serie de locuri au fost denumite Å:

Norvegia
Å, Andøy, un sat din comuna Andøy, provincia Nordland
Å, Ibestad, un sat din comuna Ibestad, provincia Troms
Å, Lavangen, un sat din comuna Lavangen, provincia Troms
Å, fost nume a unui cartier din Lyngdal, provincia Vest-Agder
Å, Meldal, un sat din comuna Meldal, provincia Sør-Trøndelag
Å, Moskenes, un sat din comuna Moskenes, provincia Nordland
Å, Tranøy, un sat din comuna Tranøy, provincia Troms
Å, Åfjord, un sat din comuna Åfjord, provincia Sør-Trøndelag
Åfjord, o comună din Sør-Trøndelag (denumită Å între 1896–1963)

Suedia
Å (Suedia), un sat din comuna Norrköping, provincia Östergötland

Danemarca
Å (Danemarca), un sat din sudul insulei Fyn

Vezi și
AA (dezambiguizare)
Listă de nume scurte de locuri